Cravatzo ist der Name von

 Karl Cravatzo (* 1901), deutscher Architekt und Designer im 20. Jahrhundert

Cravatzo bezeichnet

 Cravatzo-Uhr, auch: Kleeblatt-Uhr, in den 1950er Jahren von Karl Cravatzo als Straßenmöbel entworfene Uhr